Naves és un municipi francès, situat a la regió dels Alts de França, al departament del Nord. L'any 2006 tenia 618 habitants. Limita amb els municipis d'Iwuy, Rieux-en-Cambrésis, Cagnoncles, Escaudœuvres i Thun-Saint-Martin.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del Nord